Mastronardi es un apellido que puede referirse a:

 Alessandra Mastronardi (1986-), actriz italiana.
 Carlos Mastronardi (1901-1976), poeta y ensayista argentino.